Prodigal Son (film), un film hongkongais sorti en 1981 ;
 Prodigal Son (série télévisée), une série télévisée américaine produite depuis 2019.